Black Africa Football Club – namibijski klub piłkarski, grający obecnie w Namibia Premier League, mający siedzibę w mieście Windhuk, stolicy kraju. Swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Sam Nujoma Stadium, mogącym pomieścić 25 tysięcy widzów. Klub został założony w 1986 roku. W swojej historii pięciokrotnie wywalczył mistrzostwo kraju i trzykrotnie zdobył Puchar Namibii.

Sukcesy 
Namibia Premier League: 10
 1989, 1994, 1995, 1998, 1999, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019

NFA-Cup: 3
 1990, 1993, 2004

Występy w afrykańskich pucharach 
Puchar Mistrzów:
1996 – 1. runda
Puchar Zdobywców Pucharów:
1991 – runda wstępna
1994 – zrezygnował z udziału po rundzie wstępnej

Linki zewnętrzne 
 

Namibijskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1986
Windhuk